Fianarantsoa kan betrekking hebben op:
Fianarantsoa (provincie), een voormalige provincie van Madagaskar
Fianarantsoa (stad), een stad in Madagaskar